

Música
 Mother (canção de Era)
 Mother (canção de John Lennon)
 Mother (álbum) - álbum dos Kubb
 Mother (álbum de Luna Sea)

Jogos
 Mother (série de jogos), série de jogos da Nintendo
 Mother (jogo eletrônico), primeiro jogo da saga Mother, lançado como Earthbound Beginnings na versão americana.

Desambiguação